В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории современной Гомельской области, — 86 человек; в их числе — награждённые на территории ряда районов, переданных в Гомельскую область из упразднённых Полесской и Бобруйской областей (7 и 1 Герой, отмеченных соответственно одной и двумя звёздочками);
 уроженцы Гомельской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 74 человека (в том числе двое дважды Героев);
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Гомельскую область, — 2 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания, а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первыми на территории современной Гомельской области звания Героя Социалистического Труда были удостоены Е. А. Кухарева и Т. И. Шкурко, которым эта высшая степень отличия была присвоена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1948 года  за получение высоких урожаев ржи.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в области приходится на работников сельского хозяйства — 60 человек; машиностроение — 4; транспорт, мелиоводхоз — по 3; лесная, пищевая промышленность, геология, государственное управление — по 2; химическая, нефтяная, станкостроительная промышленность, промышленность стройматериалов, приборостроение, строительство, автодорожное хозяйство, образование — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Гомельской области

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Уроженцы Гомельской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Гомельскую область на постоянное проживание из других регионов

Примечания 

 Страница на сайте «Герои страны»

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Большая советская энциклопедия в 30 томах, 3-е издание / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская Энциклопедия, 1969—1978.
 Трудовая гвардия Гомельщины. — Минск: Беларусь, 1986.

XX век в Гомельской области

Гомельская